Rats (englisch Ratten) bezeichnet:

 The Rats – Sie sind überall!, US-amerikanischer Horrorfilm von John Lafia von 2002
 Rats – Mörderische Brut, US-amerikanischer Horrorfilm von Tibor Takács von 2003
 Rats (Lied), Lied der schwedischen Band Ghost von 2018

RATS kann stehen für:

 das Programm Rough Auditing Tool for Security zur Überprüfung von Programmcode auf Fehler
 die Statistik- und Ökonometriesoftware Regression Analysis of Time Series

RATS